
Termin -{NCL}- ima više značenja.

 Batenova bolest
 Nuleolin, protein